

Architettura 
 Fortezza di Narva – Estonia
 Arco trionfale di Narva – San Pietroburgo

Arte 
 Narva - Dipinto di Gustaf Cederström

Geografia 
 Narva – fiume che sfocia nel Mar Baltico
 Narva – città dell'Estonia
 Narva-Jõesuu – località balneare estone

Sport 
  – squadra di calcio
 Baltika Narva – ex squadra di calcio

Altro 
 Cultura di Narva – cultura archeologica europea
 battaglia di Narva – battaglia combattuta il 30 novembre 1700
 battaglia di Narva – battaglia combattuta nel 1944 nel corso della II guerra mondiale